Сен-Бресон — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Сен-Бресон — коммуна во Франции, департамент Гар